Comme une bête peut désigner :
Comme une bête, le film de Patrick Schulmann sorti en 1998.
Comme une bête, le roman de Joy Sorman paru en 2012.